Biloa bezeichnet:
 alternativ Bilua, eine Papua-Sprache

Biloa ist der Familienname von
 Jean-Claude Biloa (* 1949), kamerunischer Ringer